Пуерто ла Кантера има више значења:

 Пуерто ла Кантера (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто ла Кантера, Сан Игнасио Рамирез (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику